Кейль () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Кейль, Альфредо
 Кейль, Генрих
 Кейль, Генрих Людвигович (1871—1927) — русский архитектор
 Кейль, Карл Фридрих
 Кейль, Франц (1822—1876) — австрийский географ и картограф.
 Кейль, Христиан Август Карл